R75 peut faire référence à :
 Mise en évidence par des examens de laboratoire du virus de l'immunodéficience humaine, d'après la classification internationale des maladies ;
 HMS Virago (R75), un destroyer de la Royal Navy ;
 BMW R 75, une moto du constructeur allemand BMW.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres